Sognsvann (meer), een meer in Noorwegen
Sognsvann (metrostation), een station van de metro van Oslo